Бен Дэвис (): Дэвис, Бен (род. 1993) — валлийский футболист, левый защитник.
 Дэвис, Бен (род. 1995) — английский футболист.
 Дэвис, Бен (род. 1961) — английский кинооператор.

См. также 
 Дэвис, Бенджамин Оливер (1877—1970) — американский генерал.